Фраустро има више значења:

 Фраустро (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фраустро, Естасион (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику